Второй Всебелорусский конгресс () — съезд представителей белорусских коллаборационистских организаций и других лиц, лояльных по отношению к немецким оккупационным властям, состоявшийся 27 июня 1944 года в Минске по инициативе Белорусской центральной рады (БЦР).

В рамках принятой делегатами резолюции Второй Всебелорусский конгресс провозгласил себя «полноправным и высшим представителем белорусского народа», выразив непризнание БССР как формы белорусской государственности и объявив неправомочными решения, касавшиеся белорусских территорий. Один из главных инициаторов созыва конгресса — Радослав Островский — был утверждён в должности главы БЦР.

Организация 
Идея проведения Второго Всебелорусского конгресса, который был задуман как преемник Первого Всебелорусского конгресса 1917 года, созрела в январе 1944 года, спустя несколько недель после реорганизации Белорусской рады доверия в Белорусскую центральную раду. В апреле того же года члены БЦР начали основательную подготовку этого мероприятия: был создан организационный комитет, разработаны основополагающие документы, по округам разосланы директивы, касающиеся методики избрания делегатов на форум.

Заседание 
Заседание конгресса проходило в здании городского театра, где размещалась ставка центральной рады. В день заседания вход в театр был украшен «Погоней» и бело-красно-белыми флагами. В целях безопасности он охранялся членами Белорусской краевой обороны.

В качестве делегатов съезда выступили 1039 человек со всех оккупированных немцами белорусских территорий. Наибольшей численностью располагали делегации Минска (201 чел.) и Минского округа (115 чел.), а также Барановичского (155 чел.), Глубокского (105 чел.), Вилейского (65 чел.) округов. Для участия в конгрессе прибыли также представители Могилёва, Гомеля, Витебска, а также Смоленска и Брянска, уже освобождённых советскими войсками; делегаты из Вильнюса, Риги, Кёнигсберга, Варшавы и Берлина.

Значительную часть делегатов конгресса составляли бургомистры, начальники полиции, члены БКА (Григорий Зыбайло) и БЦР и других коллаборационистских организаций, однако были среди них и такие известные личности, как поэтессы Наталья Арсеньева и Лариса Гениюш, писатели Фёдор Ильяшевич и Юрка Витьбич, директор  , историк и лингвист Ян Станкевич, участник Слуцкого восстания , общественные деятели Константин Езовитов и Фабиан Яремич, бургомистр Березинской волости Шукан Александр Константинович (с декабря 1941 года до июля 1944 года) , 1898 года рождения, уроженец деревни Боровино и другие. По профессиональной принадлежности 276 делегатов были учителями, 245 — крестьянами, 234 — служащими, 142 — рабочими. Высшее образование имели 217 человек, среднее — 496. Председателем конгресса был избран педагог и общественный деятель , заместителями председателя — Иван Косяк и Василий Рогуля.

Как и предлагалось, участники конгресса признавали его преемственность по отношению к Первому Всебелорусскому конгрессу. С учётом этого некоторые делегаты последнего — учительница Елена Поворотная, Фабиан Яремич, Константин Езовитов, Ян Станкевич — на сей раз были приглашены в состав президиума конгресса.

С приветственной речью в адрес делегатов съезда выступил генеральный комиссар Белоруссии Курт фон Готтберг; его примеру последовали выступавшие перед конгрессом члены Белорусской краевой обороны, Службы порядка, Союза белорусской молодёжи, а также представители православного, католического, баптистского духовенств. Вслед за ними трибуну занял глава БЦР Радослав Островский, выступивший с составленным им отчётом о работе, проделанной радой, прежде всего, в сфере образования, культуры и науки. В конце выступления он объявил о добровольном сложении с себя полномочий председателя рады, однако делегаты конгресса выступили против его отставки, утвердив Островского в занимаемой им должности и объявив Белорусскую центральную раду единственным правомочным представительством белорусского народа.

В своих речах делегаты, бравшие слово в ходе заседания конгресса, выступали за признание съездом нелегитимности всех советско-польских соглашений, касавшихся белорусских территорий, включая Рижский договор 1921 года и постановление белостокского народного схода 1939 года. С такой инициативой к участникам конгресса обратился, в частности, вице-президент БЦР Николай Шкелёнок, зачитавший доклад «О признании неправомочными постановлений правительства СССР и бывшей Польши, касающихся Беларуси, её территории и народа». Данную позицию поддержал и , объявивший, что «всякий голос Москвы в белорусских делах должен считаться правительствами и народами всех стран не имеющим никакой правовой силы, а образуемые Москвой якобы белорусские правительства — никаких правовых компетенций».

В завершение заседания делегаты единогласно приняли резолюцию Второго Всебелорусского конгресса, которая подтверждала независимость провозглашённой 25 марта 1918 года Белорусской Народной Республики, а Белорусскую центральную раду объявляла правопреемницей Рады БНР.

Во время работы конгресса Красная армия уже подходила к Минску, поэтому воплотить задуманное в жизнь не удалось. Через несколько дней после окончания съезда немцы начали эвакуацию из города, и члены Белорусской центральной рады и остальных коллаборационистских организаций, в том числе многие делегаты недавнего конгресса, были эвакуированы в Кёнигсберг, а затем в Берлин.

Литература

Ссылки 
 
 
 

Белорусский коллаборационизм
История Минска
Июнь 1944 года
1944 год в Белоруссии